Дани́ловский райо́н — административно-территориальная единица в Ярославской области Российской Федерации. В границах района образован одноимённый муниципальный район.

Административный центр — город Данилов.

География 
Площадь 2212 км² (6-е место среди районов). Район граничит на севере с Первомайским, на востоке — с Любимским, на юге — с Некрасовским и Ярославским, на западе — с Тутаевским, на северо-западе — с Пошехонским районами Ярославской области, а также граничит с Костромской областью на юго-востоке.

Основные реки — Соть, Касть, Ухра.

История 
17 марта 1944 года часть территории Даниловского района была передана в новый Середской район. 22 октября 1959 года к Даниловскому району были присоединены части территорий упразднённых Арефинского и Середского районов.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Данилов) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 
Даниловский район как административно-территориальная единица области включает 19 сельских округов и 1 город районного значения.

Даниловский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает одно городское поселение и три сельских поселения.

Населённые пункты 

В Даниловском районе 557 населённых пунктов, среди которых один город и 556 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты

В 2000 году упразднены посёлок Ухринский Ермаковского сельсовета, деревня Моруево Бабаевского сельсовета, деревня Блудово Дмитриевского сельсовета, деревни Борщевка, Дьяконово, Леоньково, Мишутино, Нефедково, Филино, Юрино Ермаковского сельсовета, деревня Старина Марьинского сельсовета, деревни Гнездилово, Крутово Покровского сельсовета, деревни Антонково, Леушино, Никитино Рыжиковского сельсовета, деревни Агеево, Сенино Семивраговского сельсовета, деревни Васильцево, Новоселки, Овинцево, Плетенево, Сенюшино Семловского сельсовета, деревни Головково, Негородово, Смыслово Середского сельсовета, деревни Коробейкино, Ломок, Мельниково, Недомолвино, Шелыгайка Слободского сельсовета, деревня Абрамово Тороповского сельсовета, деревни Берег, Васильково, Дегтяриха Шаготского сельсовета. 

В 2019 году упразднены деревни Вологдино Слободского сельского округа, Ильинское Горинского сельского округа, Малое Вяльцево, Молчаново, Новенькое Тороповского сельского округа, Федоровское Покровского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Историко-краеведческий сайт «Даниловский Край»